Consell de Garanties Estatutàries, òrgan consultiu en matèria jurídica de la Generalitat de Catalunya
 Consejo General de Economistas, associació professional dels economistes d'Espanya
 Compagnie Générale des Eaux, empresa històrica de distribució d'aigua antecessora de l'actual Vivendi de França
 Compagnie Générale d'Électricité, empresa històrica del sector de l'electricitat antecessora de l'actual Alcatel de França
 Compagnia Generale di Elettricità, empresa històrica del sector de l'electricitat d'Itàlia
 Compañía General de Electricidad, empresa del sector de l'electricitat de Xile propietat de Gas Natural
 Compañía General de Ediciones, empresa editorial històrica amb seu a Barcelona
 Conférence des Grandes Écoles, associació d'escoles tècniques d'ensenyament superior de França
 Comitè General d'Empresa, cos representatiu dels treballadors en algunes empreses